Тин-Хинан — полулегендарная царица туарегов, жившая в IV веке, которую туареги считают прародительницей всех своих племён.

В 1925 году предположительно древнее погребение царицы Тин-Хинан было вскрыто французскими археологами. В погребальном покое лежал скелет женщины, лежащей лицом на восток, завёрнутый в кожаные полосы красного цвета. Рядом стояли сосуды и мехи, в которых были, по-видимому, съестные припасы и питьё. Там же лежали всевозможные украшения: браслеты, кольца, ожерелья, также в гробнице было найдено грубо исполненное из камня изображение женщины ориньякской культуры — древнейшая каменная скульптура Сахары. Радиоуглеродный анализ датировал захоронение IV—V веками нашей эры.

Антропологическое исследование останков показало, что они принадлежали женщине ростом 172—176 см, относящейся к Средиземноморской расе, которая, возможно, не имела детей. Тело в наши дни находится в Музее Бардо в Алжире.

Память 
В городе Таманрассет проходит ежегодный фестиваль, названный в честь Тин-Хинан.

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Владимировна Андреева В поисках затерянного мира (Атлантида)
 E. F. Gautier The Monument of Tin Hinan in the Ahaggar. — American Geographical Society
 Гробница и скелет Тин-Хинан
 Femmes de l’ombre : Tin-Hinan, reine des Touaregs
 «Tin Hinan», a novel

Туареги
Археология в Африке
Правители Африки IV века
Женщины IV века